Косте́чко (; ; ) — слов'янське прізвище. 51628-е за поширеністю прізвище в Україні.

Поширення 
51628-е за поширеністю прізвище в Україні. В Україні є 83 носії даного прізвища. Найбільше носіїв даного прізвища проживає в таких населених пунктах України: Ківерці (14),  Муравище (9), Івано-Франківськ (8). Найпопулярніші імена носіїв даного прізвища в Україні: Володимир, Ірина.

Походження 
Існує кілька версій, що пояснюють походження прізвища Костечко.

Згідно з однією з них, прізвище походить від найпоширенішого димінутиву хрестильного імені Костянтин, тобто Костя, за допомогою суфікса -ечк.

Існує також версія про те, що прізвище Костечко має староцерковнослов'янське (або ж білоруське (від слова «костка»)) походження. Згідно з цією, менш вірогідною версією, прізвище Костечко походить від прізвиська «Кость». Подібним чином могли прозвати худу, сухорляву людину, у якої тільки «шкіра та кістки». Крім того, в російській мові існує слово «костечка» (так могли називати ту ж таки худу, сухорляву людину, а також у тій же російській мові, «Костечка» — пестлива форма імені Костянтин), а закінчення -а нерідко замінювалося закінченням -о (тут діяла аналогія з великою кількістю українських прізвищ, що закінчувалася на -о).  

Походження прізвища його носія залежить від роду носія цього прізвища.

Найдавніша писемна згадка про прізвище Костечко походить з церковної книги городища Вітебськ про бурлаку Силу Костечка (1419).

Відомі носії 

Костечко Микола Миколайович ( 1946)  — генерал-полковник Збройних Сил Російської Федерації, Герой Російської Федерації (2000).

Посилання